L'élection présidentielle de 2022 peut désigner :
 l'élection présidentielle albanaise de 2022 ;
 l'élection présidentielle allemande de 2022 ;
 l'élection présidentielle arménienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle autrichienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle brésilienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle colombienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle costaricienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle est-timoraise de 2022 ;
 l'élection présidentielle française de 2022 ;
 l'élection présidentielle hongroise de 2022 ;
 l'élection présidentielle indienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle irakienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle italienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle libyenne de 2022 ;
 l'élection présidentielle philippine de 2022 ;
 l'élection présidentielle serbe de 2022 ;
 l'élection présidentielle slovène de 2022 ;
 l'élection présidentielle somalienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle sud-coréenne de 2022 ;
 l'élection présidentielle sud-ossète de 2022 ;
 l'élection présidentielle tchadienne de 2022 ;
 l'élection présidentielle turkmène de 2022 ;
 l'élection présidentielle vanuataise de 2022.

Voir aussi 
 Liste d'élections en 2022
 Élection présidentielle de 2021
 Élection présidentielle de 2023